V soubojích fotbalové II. třídy okresu Svitavy 1981/1982, jedné ze skupin 8. nejvyšší fotbalové soutěže, se utkalo 14 týmů dvoukolovým systémem podzim – jaro. Tento ročník skončil v červnu 1982.

Výsledná tabulka                       
                        

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Literatura 
 Pochodeň, 22. června 1982, str. 7

1981/82
Fotbal v Česku v roce 1981
Fotbal v Česku v roce 1982